Владимир Иванович Лемешев (Лемешов) ( — 27 февраля 1976) — советский футболист, защитник, полузащитник и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1947).

Младший брат Константина Лемешева, главного тренера ленинградского «Зенита» (1941—1945, 1948—1950).

Биография 
Начал играть в 1925 году в Ленинграде в клубной команде «Красный путиловец». С 1930 года — в основной команде «Красного путиловца».

В 1933—1935, 1936 (с мая)-1940 выступал за ленинградский клуб «Красная заря» / «Электрик». В 1936 (по май) играл за «Локомотив» (Ленинград).

В 1941—1949 играл за ленинградское «Динамо», с 1945 капитан команды.

В чемпионатах СССР провел 159 матчей, забил 11 мячей. Также провел 11 игр в недоигранном чемпионате СССР 1941 года.

В 1932—1941, 1944—1946 выступал за сборную Ленинграда. Капитан сборной в 1936—1941, 1944.

Как игрок характеризовался смелыми и решительными действиями на поле, темпераментно руководил партнерами, вдохновлял их личным примером. Хорошо играл позиционно, умело боролся за верховые мячи.

В 1952—1954 (по апрель) годах — главный тренер ленинградского «Зенита».

Достижения 
 Чемпион РСФСР 1932
 Чемпион Ленинграда 1934
 Участник турне московского «Динамо» по Великобритании 1945 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Похороненные на Богословском кладбище